Николай Николаевич Гришин:
 Гришин, Николай Николаевич (1913—1978) — советский русский поэт.
 Гришин, Николай Николаевич (род. 1970) — советский, белорусский, российский футболист; тренер.